Живопись шрамов () — течение в живописи, возникшее в конце 1970-х годов в Китае как реакция на последствия Культурной революции. В живописи шрамов художники отошли от изображений героев и стали изображать судьбы простых людей в период Культурной революции, перешли от идеализма к трагическому реализму. Течение способствовало трансформации эстетического сознания, переживанию в художественной форме горечи утрат, понесённых в период Культурной революции.

Появление термина 
Перевод термина следует существующему в российской литературе прецеденту: «живопись шрамов» считается частью художественного течения, возникшего в китайской литературе и искусстве конца 1980-х годов. «» впервые появилась как реалистическое направление в китайской литературе после окончания «культурной революции» и ознаменовала возрождение творческого процесса. Фактически именно с «литературы шрамов» принято вести отсчёт начала китайского «искусства шрамов» как широкого художественного течения. Название литературного направления возникло вслед за появлением в августе 1978 года рассказа  «Шрамы», где разоблачался вред, который нанесла Культурная революция молодому поколению.

Специфика течения 
События «Культурной революции» коренным образом повлияли на традиционные идеалы, на протяжении многих веков отличавшие творчество китайских художников. Мастера, работавшие в стиле «живописи шрамов», воспроизводя реалистическими средствами недавнюю эпоху, желали осмыслить её и освободиться от её трагичного наследия. Яркими примерами работ в стиле «живописи шрамов» могут служить произведения Чэн Цунлиня () или серия многочисленных иллюстраций к роману «Дерево Фэн». Особенность подобных работ заключалась в возвращении к истокам реалистической живописи, к основному правилу, которому следовали великие русские живописцы (Репин, Суриков, Левитан), по-прежнему особо почитаемые в китайской художественной среде. С этого времени художники стали обращаться к отображению внутреннего мира человека, его психологических характеристик, что было невозможно во времена «Культурной революции».

Это направление связывают с «ранним этапом выздоровления» китайской культуры и с некоторой китайской «оттепелью» в обществе, а также отмечают критическое отношение не только к минувшей «культурной революции», но и ко всему китайскому наследию, и характеризуют как возвращение людей к вечным ценностям.

К наиболее интересным художникам, в 1990-х гг. продолжающих тему «шрамов», относится Чжан Сяоган (), автор серий картин «Большая семья» и «Фотографии возлюбленных» (1994—1998). Он использует в масляной живописи художественные эффекты старых фотографий. В одной из работ серии «Большая семья» выступающие монохромным фоном на холсте «фотографии» родителей, погибших во время культурной революции, кажутся тенями, более живыми, чем их реальный потомок — беспомощный младенец, похожий на раскрашенную куклу. Работы художника демонстрировались на выставке 2007 года, проходившей в Государственной Третьяковской галерее.

Подобные произведения данного течения показывают, что уже на раннем этапе современному китайскому искусству оказалось присуще стремление к решению абстрактных художественных задач, ярко проявившееся в творчестве такого романтичного мастера старшего поколения, как У Гуаньчжуна, до конца 1990-х гг. продуктивно творившего в технике масляной живописи, графики и акварели, модернизируя китайскую живопись.

Течение «живописи шрамов» не предлагает новаторские формы, а сосредоточено на содержательной стороне — критике событий «культурной революции». В эпоху «посткультурной революции» (термин, предложенный ) считалось возможным традиционными академическими методами рассмотреть недавнее прошлое, но теперь уже в русле «настоящего», непредвзятого психологического реализма, который позволил бы "не прибегать к поверхностному отрицанию таких знаковых исторических фигур конкретного исторического этапа, как Линь Бяо и «банда четырёх» и не «демонизировать таких отрицательных политических персонажей, как Линь Бяо или Цзян Цин», но представить их реальный образ. Названия образцовых картин середины 70-х говорят сами за себя: «Вы взялись за дело, я спокоен» (то есть ушедший Председатель не волнуется за свои начинания) или «Гневно клеймим позором гнусные преступления „банды четырёх“», — и опротестовать главенствующий принцип эпохи «культурной революции» — «искусство находится на службе у политики». В этом качестве «живопись шрамов» пребывала недолго, 3-й пленум ЦК КПК 11-го созыва в декабре 1978 года предложил аналогичную политику «свободного мышления» и «практических поисков истины».

Примечания 

Современное искусство
Живопись Китая
Течения и направления в современном искусстве
Искусство Китая
Культурная революция в Китае